Municipio de Mayberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mayberry (condado de Hamilton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Mayberry (condado de Montour, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montour.